Ituanguinos – abitanti di Ituango
Ituanguinos – abitanti di Jardín